Zwijndrecht (Bélgica)
 Zwijndrecht (Países Baixos)

Desambiguações de topônimos